Avinguda de Can Peixauet - straat in Barcelona, naamgever van onderstaand station
 Can Peixauet (metrostation) - metrostation in Barcelona